Cedar Creek kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cedar Creek, Queensland (Logan och Gold Coast), ort i Queensland, 
 Cedar Creek, Queensland (Moreton Bay Region), ort i Queensland,

USA 

 Cedar Creek, Nebraska, ort i Cass County, 
 Cedar Creek, Arizona, ort i Gila County, 

Robotskapade USAförgreningar